Por Souto Maior pode estar à procura de:

Lugares 
 Souto Maior - freguesia no concelho de Sabrosa, Portugal
 Souto Maior - freguesia no concelho de Trancoso, Portugal
Soutomaior - município espanhol da província de Pontevedra, Galiza.

Pessoas 
Estácio Gonçalves Souto Maior - médico e político brasileiro.
João da Cunha Souto Maior - administrador colonial português no Brasil.
João de Souto Maior - revolucionário brasileiro em Pernambuco, no século XIX.
Jorge Luiz Souto Maior - jurista brasileiro.
Marcel Souto Maior - jornalista e escritor brasileiro, biógrafo de Chico Xavier.
Nelson Piquet Souto Maior - automobilista brasileiro, tricampeão da Fórmula 1.
Rildo Souto Maior - advogado e jornalista brasileiro.

Ver também 
Souto.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas